Поточино — топоним в России:

 Поточино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Поточино — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Орехово-Зуевском районе Московской области
 Поточино — посёлок при станции в Орехово-Зуевском районе Московской области.